Серге́й Ви́кторович Паре́йко (; 31 января 1977, Таллин) — эстонский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позиции вратаря различных футбольных клубов и сборной Эстонии. В настоящее время занимает должность спортивного директора эстонского клуба «Левадия», во второй половине 2016 года также являлся помощником главного тренера в штабе Игоря Принса.

Карьера

Клубная 
Стал первым вратарём из стран бывшего СССР в Италии.

В последнем матче за «Таллинна Садам» получил красную карточку, однако этот факт не был учтён руководством «Левадии», включившим вратаря в заявку в первом же матче за этот клуб. В итоге вместо победы 5:0 клубу было засчитано техническое поражение.

В сезоне 2003 года провёл все матчи «Ротора» в чемпионате без замен. 30 июня 2003 года сыграл за сборную легионеров чемпионата России.

Признан самым стильным футболистом 2011 года в Эстонии.

21 мая 2011 года Парейко стал героем польского интернета, неожиданно среагировав на собственное удаление во время одного из матчей.

В российской Премьер-лиге, выступая за «Ротор», «Томь» и «Волгу», провёл 184 игры. В «Томи» был капитаном команды.

В марте 2015 года был заявлен в составе эстонского клуба «Левадия». В сентябре заявил о завершении карьеры и 31 октября сыграл свой последний матч. В августе 2018 года в связи с неожиданным завершением карьеры вратарем Левадии Прийтом Пиккером возобновил игровую карьеру и был заявлен в качестве запасного вратаря в матче 24 тура чемпионата Эстонии против Курессааре.

В сборной 
Карьеру в сборной Парейко начал в 1996 году. В сентябре 2015 года больше не был заявлен в состав сборной. Всего за карьеру он провёл 64 игры. 17 ноября 2015 года провёл прощальный матч против Сборной Сент-Китса и Невиса по футболу, и это стало его 65 игрой за сборную, на поле вратарь появился на 46 минуте с капитанской повязкой на руке. Матч закончился уверенной победой сборной Эстонии со счётом 3:0.

Функционер 
В феврале 2016 года стал спортивным директором таллинского футбольного клуба «Левадия». В июле 2016 года занял должность тренера в штабе нового главного тренера команды Игоря Принса.
В конце июля 2021 года покинул пост спортивного директора таллинского футбольного клуба «Левадия».

Достижения 
 Таллинна Садам
 Обладатель Кубка Эстонии: (2) 1995/96, 1996/97
 Обладатель Суперкубка Эстонии: 1996

 Казале
 Обладатель Кубка Италии среди любительских команд: 1998/99

 Левадия
 Чемпион Эстонии: (2) 1998/99, 1999/00
 Обладатель Кубка Эстонии: 1999/00
 Обладатель Суперкубка Эстонии: (2) 1999, 2000

 Висла
 Чемпион Польши: 2010/11

Семейное положение 
Жена Виктория, сын Даниил.

Интересные факты 
 Сергей Парейко стал первым вратарём из стран бывшего СССР в итальянских турнирах.

Статистика

Клубная 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых возможно больше указанных.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Sportbox.ru
 
 Профиль на сайте footstat.ru
 
 Сергей Парейко о завершении клубной карьеры: несправедливо!
 Сергей Парейко — конец целой эпохи в эстонском футболе
 Сергей Парейко: после нового года у меня начнётся новая жизнь

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Таллинна Садам»
Игроки ФК «Казале»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород